AN/SPS-33 — американский экспериментальный корабельный радар с ФАР компании Hughes Aircraft, установленный на ракетном крейсере «Лонг-Бич» и авианосце «Энтерпрайз». Входил в состав многофункциональной системы SCANFAR, в которой выполнял функцию сопровождения целей.

Представлял собой 4 плоские прямоугольные антенны размером 6,1×7,6 м, расположенные со смещением в 90° по азимуту с четырёх сторон надстройки корабля. Каждая антенна обеспечивала обзор одного октанта верхнего полупространства. Полный вес радара, включая оборудование, составлял 125 т.

Сканирование по углу места — частотное, по азимуту — фазовое.

Оба произведённых экземпляра демонтированы с кораблей во время реконструкций 1980–1981 годов.

По внешнему сходству на американском морском жаргоне радар получил название «Billboard» ().

Установки на кораблях
  Ракетный крейсер «Лонг-Бич»
  Авианосец «Энтерпрайз»

Примечания

См. также
 SCANFAR

Ссылки
Weaponbook  - Non-English, but contains a couple of good pictures of the USS Long Beach with the SCANFAR radars.
Google cache of eDefense Online article
 USS Long Beach.

SPS-33
Военная продукция Hughes